Retorn a Brideshead (novel·la), obra d'Evelyn Waugh, publicada per primer cop l'any 1945
 Retorn a Brideshead (sèrie de televisió), sèrie de televisió britànica d'onze episodis, produïda per Granada Television el 1981
 Retorn a Brideshead (pel·lícula), pel·lícula dramàtica britànica de 2008 dirigida per Julian Jarrold